Bridgeton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bridgeton (Indiana)
 Bridgeton (Michigan)
 Bridgeton (Missouri)
 Bridgeton (New Jersey)
 Bridgeton (North Carolina)
 Bridgetown (Ohio)
 Bridgeton (Pennsylvania)
 Bridgeton (Rhode Island)
 Bridgeton Junction (New Jersey)
 Bridgeton Terrace (Missouri)
 Bridgeton Township (Michigan)
 Bridgeton Township (Pennsylvania)

in Großbritannien:
 Bridgeton (Glasgow), Stadtteil von Glasgow

im NRHP gelistete Objekte:
 Bridgeton Bridge, in Bridgeton, Indiana, ID-Nr. 78000386
 Bridgeton School, in Burrillville, Rhode Island, ID-Nr. 06001191